Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl rusko-australský pár Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, jehož členky nestartovaly společně. Rodionovová nastoupila se sestrou Arinou Rodionovovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Muguruzaové se Suárezovou Navarrovou. Spoluhráčkou Kudrjavcevové se stala krajanka Anastasija Pavljučenkovová, s níž skončila na opět na raketách Španělek Muguruzaové a Suárezové Navarrové.

Trofej získala osmá nasazená maďarsko-francouzská dvojice Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jejíž členky ve finále porazily španělské turnajové šestky Garbiñe Muguruzaovou a Carlu Suárezou Navarrovou ve dvou setech 6–3 a 6–2. Obě vítězky si připsaly do žebříčku 900 bodů. Babosová vybojovala osmý kariérní titul na okruhu WTA Tour ze čtyřhry a pro Mladenovicovou se jednalo o desátou deblovou trofej. Obě wimbledonské finalistky z roku 2014 si připsaly první turnajové vítězství na úrovni Premier 5 (Francouzka již měla jednu výhru v úrovni Premier Mandatory).

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Pcheng Šuaj /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (finále)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková ''(semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD3-score01-1=78 
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Niculescu  A Panova
| RD3-score02-1=66 
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= C Garcia  K Srebotnik
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= J Makarova  J Vesnina
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2015